Галилео Галилей, Галилео или Галилей може да се отнася до:

 Хора
 Галилео Галилей – италиански учен

 Култура
 Галилео Галилей (филм) – италиано-български филм
 Галилео Галилей (опера) - опера от Филип Глас
 Животът на Галилей – пиеса от Бертолт Брехт

 Наука и технология
 Галилео (космически апарат) – апарат на НАСА, изследвал Юпитер
 Галилео (навигационна система) – европейски проект на спътникова система за навигация
 Галилео Галилей – летище в Пиза
 Галилеево число – в динамиката на флуидите
 Галилео Регио - област на спътника Ганимед
 Галилей (Луна) – кратер на Луната
 Галилей (Марс) – кратер на Марс